

PAJ (acronyme) 
PAJ, sigle composé des trois lettres P, A et J, peut faire référence à :
 Prêt Accession Jeune , prêt destiné à financer la première résidence principale des jeunes emprunteurs qui ne sont pas éligibles au dispositif du Prêt à taux zéro (PTZ).
 Programme d'Appui au secteur de la Justice , un programme europée de soutien au Cameroun